Controlaría General de la República puede referirse a las siguientes entidades fiscalizadoras:
 Contraloría General de la República, contraloría de Bolivia
 Contraloría General de la República de Chile, contraloría de Chile
 Contraloría General de la República, contraloría de Colombia
 Contraloría General de la República de Costa Rica, contraloría de Costa Rica
 Contraloría General de la República de Cuba, contraloría de Cuba
 Contraloría General del Estado, contraloría del Ecuador
 Contraloría General de la República Dominicana, contraloría de República Dominicana
 Contraloría General de la República de Panamá, contraloría de Panamá
 Contraloría General de la República, contraloría de Paraguay
 Contraloría General de la República del Perú, contraloría de Perú
 Contraloría General de la República de Nicaragua, contraloría de Nicaragua
 Contraloría General de la República, contraloría de Venezuela